Søren Jensen (voetballer, 1984)
 Søren Jensen (voetballer, 1901)
 Søren Jensen (worstelaar)
 Søren Jensen (turner)
 Søren Jensen (handballer)